Universiade 2003 steht für:

 Sommer-Universiade 2003
 Winter-Universiade 2003